Sublime (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk
Sublime (punkband), een Amerikaanse punkband
Sublime (radiozender), radiozender
Sublime (2007), Amerikaanse film uit 2007